Думата летовище може да се отнася за:

 лагер – място за летуване
 курорт – почивна станция

Географски места

 Летовище (село)

Вижте също 
 Летовице